RAID je kratica za:

 RAID - Recherche, Assistance, Intevention, Dissuasion - specijalna enota francoske policije
 RAID - Redundant Array of Independent Disks - standard povezovanja dveh ali več trdih diskov in upravljanja z njimi

Kratice